Бурлю́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бурлюк Алла Леонідівна (1935 — 1998, Київ) — українська актриса, народна артистка УРСР (1979).
 Бурлюк Володимир Давидович (1886, Харків — 1917, Салоніки) — український живописець.
 Бурлюк Давид Давидович (1882 — 1967, Нью-Йорк) — живописець, поет, літературний і художній критик, видавець.
 Бурлюк Микола Давидович (1890 — 1920) — письменник, теоретик мистецтва.
 Бурлюк-Кузнецова Людмила Давидівна (1885 — 1968, Прага) — живописець.

 Бурлюк — історична назва села Віліного в Криму.
 Бурлюк —  річка в Криму.
 Бурлюк —  гора в Криму.
 Бурлюк —  ущелина в Криму.

Українські прізвища